santo-antoensi – abitanti di Santo Antônio de Lisboa
santo-antoensi – abitanti di Santo Antônio dos Lopes